Fully Interlocking (Web) - album van de Britse band Web
 Fully Interlocking (Solution) - album van de Nederlandse band Solution